Sasser (computervirus), een computervirus
 Sasser (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia